Das ITF Future Nord 2021 war ein kombiniertes Herren- und Damen-Tennisturnier, das vom 18. bis 24. Oktober auf den Hartplätzen der Tennishalle des Hamburger Tennis-Verbandes auf der Anlage des Marienthaler THC ausgetragen wurde. Als Herrenturnier war es Teil der ITF Men’s World Tennis Tour 2021 und als Damenturnier Teil der ITF Women’s World Tennis Tour 2021. Beide Turnierteile waren mit jeweils 25.000 $ Preisgeld ausgestattet. Zuschauer waren nach der 3G-Regel zugelassen.

Teilnehmerfelder 
In den Einzeln trat jeweils ein 32er-Feld an. Bei den Herren wurden davon 19 Plätze auf Grund der Weltranglistenpositionen vergeben und ein weiterer Platz für Junioren. Bei den Damen wurden 20 Plätze auf Grund der Positionen auf der Weltrangliste vergeben (darunter eine special exempt und drei special ranked). Jeweils acht weitere Plätze wurden in einem Qualifikationsturnier ausgespielt, das am 17. und 18. Oktober ebenfalls in der Hamburger Verbandshalle stattfand.

Die jeweils restlichen vier Plätze wurden als Wildcards vergeben. Für zwei dieser Plätze gab es ein Wildcard-Turnier, das vom 24. bis 26. September ebenfalls in der Hamburger Verbandshalle ausgetragen wurde. Bei den Herren sicherten sich die beiden Wildcards Leonhardt van Hindte (Der Club an der Alster) und Bastien Presuhn (Suchsdorfer SV), und bei den Damen waren dies Angelina Wirges (DTV Hannover) und Lena Greiner (TC Blau-Weiss Berlin). Die weiteren Wildcards wurden an Tom Gentzsch (TC Kaiserswerth) und Henri Squire (Rochusclub Düsseldorf) bzw. an Eva Lys (Der Club an der Alster) und Julia Middendorf (TC Dinklage) vergeben.

Die Doppelwettbewerbe waren jeweils für ein 16er Feld ausgelegt. Bei den Damen traten allerdings nur 12 Doppel an.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Bei den Herren waren 25.000 $ zu verteilen, während bei den Damen von dem Preisgeld von 25.000 $ für die medizinische Erstversorgung durch den Primary Health Care Provider 500 $ abgezogen wurden.

Herren

Damen 

Die Qualifikantinnen der Dameneinzel-Qualifikation erhielten (zusätzlich) einen Weltranglistenpunkt.

Ergebnisse

Herren

Einzel

Setzliste

Turnierplan 
Zeichenerklärung:

Doppel

Setzliste

Turnierplan

Damen

Einzel

Setzliste

Turnierplan 
Zeichenerklärung:

Doppel

Setzliste

Turnierplan 
Zeichenerklärung

Weblinks 
 Webseite zum Turnier auf den Seiten des Hamburger Tennis-Verbandes
 Das Herrenturnier auf itftennis.com
 Das Damenturnier auf itftennis.com

Einzelnachweise und Anmerkungen 

2021
ITF Women’s World Tennis Tour 2021
Tennisturnier in Hamburg